Николай Дубровин:
 Дубровин, Николай Павлович (1903—1997) — советский военно-морской деятель, инженер-контр-адмирал.
 Дубровин, Николай Фёдорович (1837—1904) — историк, генерал-лейтенант.